Cofano – parte di veicolo
 Cofano – tipo di imbarcazione
 Cofano portabandiera – contenitore posto nelle navi da guerra
 Monte Cofano – montagna in provincia di Trapani